A Temporada de 1923 da National Football League foi a 4º temporada do principal torneio de futebol americano dos Estados Unidos. O campeão foi o Canton Bulldogs.

Tabela 

Temporadas da National Football League
1923 no desporto